Johan Larsson (né le  à Lau en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Sudrets HC, il rejoint les équipes de jeunes du Brynäs IF en 2008. Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2010, il est sélectionné en cinquième ronde, en  par le Metallourg Novokouznetsk. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2010, il est choisi au second tour, à la cinquante sixième place au total par le Wild du Minnesota. Il intègre l'effectif professionnel du Brynäs IF à l'automne 2010. L'équipe remporte le Trophée Le Mat 2012. Larsson part ensuite en Amérique du Nord et est assigné par le Wild aux Aeros de Houstondans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec le Wild face aux Red Wings de Détroit. Il marque son premier but le  avec les Sabres de Buffalo contre l'Avalanche du Colorado.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009 || Brynäs IF || J20 Superelit || 33|| 4|| 5|| 9|| 55|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2009-2010 || Brynäs IF || J20 Superelit || 40|| 15|| 19|| 34|| 80|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2010-2011 || Brynäs IF || J20 Superelit || 10|| 6|| 9|| 15|| 8|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011|| Brynäs IF || Elitserien|| 43|| 4|| 4|| 8|| 18|| 5|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2011-2012|| Brynäs IF || Elitserien || 49|| 12|| 24|| 36|| 34|| 16|| 2|| 7|| 9|| 16
|-
| 2012-2013|| Aeros de Houston || LAH || 62|| 15|| 22|| 37|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Wild du Minnesota || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Americans de Rochester || LAH || 7|| 1|| 3|| 4|| 2|| 3 || 0 || 3 || 3 || 6
|-
|2013-2014 || Sabres de Buffalo || LNH || 28|| 0|| 4|| 4|| 19|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Americans de Rochester || LAH || 51 || 15 || 26 || 41 || 75 || 5 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2014-2015|| Americans de Rochester || LAH || 42|| 15|| 23|| 38|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Sabres de Buffalo || LNH || 39|| 6|| 10|| 16|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Sabres de Buffalo || LNH || 74 || 10 || 7 || 17 || 27 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sabres de Buffalo || LNH || 36 || 6 || 5 || 11 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Sabres de Buffalo || LNH || 80 || 4 || 13 || 17 || 49 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Sabres de Buffalo || LNH || 73 || 6 || 8 || 14 || 37 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Sabres de Buffalo  || LNH ||62 || 6 || 12 || 18 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 52 || 8 || 6 || 14 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2| 2021-2022|| Coyotes de l'Arizona || rowspan=2| LNH || 29 || 6 || 9 || 15 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| Capitals de Washington || 14 || 1 || 5 || 6 || 2 || 6 || 0 || 2 || 2 || 2
|-

| 488 || 53 || 79 || 132 || 246 || 6 || 0 || 2 || 2 || 2

Au niveau international 

|-
| 2010 || align=left| Suède U18 || Championnat du monde -18 ans || 5|| 6|| 8|| 14|| 0 || +8|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2011 || align=left| Suède U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 3|| 4|| 4 || 0|| align="left"|  place
|-
| 2012 || align=left| Suède U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 6|| 6|| 0 || +3||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2012 || align=left| || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 2|| 2|| 0 || -2|| align="left"|  place
|-
| 2018|| align=left| Suède || align=left|Championnat du monde ||10 ||0 ||1 ||1 ||2 ||+1 || align=left| Médaille d'or

Trophées et honneurs personnels

Championnat du monde junior 
2011 : meilleur pourcentage d'engagements remportés

Elitserien 
2012 : remporte l'Årets rookie

Références 

Naissance en juillet 1992
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Choix de repêchage du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Brynäs IF
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Sabres de Buffalo
Attaquant de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Capitals de Washington